US 14 () — скоростная автомагистраль, проходящая по северной части США с востока на запад по территории пяти штатов. Протяжённость магистрали составляет 2300 километров.

Крупные города 
 Коди, Вайоминг
 Шеридан, Вайоминг
 Джилетт, Вайоминг
 Стургис, Южная Дакота
 Рапид Сити, Южная Дакота
 Филип, Южная Дакота
 Пирр, Южная Дакота
 Хурон, Южная Дакота
 Брукингс, Южная Дакота
 Манкато, Миннесота
 Оватонна, Миннесота
 Рочестер, Миннесота
 Уинона, Миннесота
 ЛаКросс, Висконсин
 Мэдисон, Висконсин
 Янесвилль, Висконсин
 Чикаго, Иллинойс

Дороги Южной Дакоты
Дороги Вайоминга
Дороги Миннесоты
Дороги Висконсина
Дороги Иллинойса